Strosjka Reka (makedonska: Stroška Reka, Строшка Река) är ett vattendrag i Nordmakedonien.   Det ligger i kommunen Opsjtina Dolneni, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje.

Trakten runt Strosjka Reka består till största delen av jordbruksmark. Runt Strosjka Reka är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Dolneni (kommun)